Limburgo (Bélgica) — província da Bélgica
 Limburgo (Países Baixos) — província dos Países Baixos
 Limburgo-do-Lano — cidade no distrito de Limburgo-Veilburgo, Alemanha

Desambiguações de topônimos